Андрей Дмитриевич
 Андрей Дмитриевич — князь дорогобужский.
 Андрей Дмитриевич (1382—1432) — князь можайский.